Kalisari kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kalisari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,67, long 109,45), 
 Desa Kalisari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,39, long 109,11), 
 Desa Kalisari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,13, long 111,13), 
 Desa Kalisari (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,25, long 107,43), 
 Desa Kalisari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,96, long 110,51), 
 Kelurahan Kalisari (administrativ by i Indonesien, Jakarta), 
 Desa Kalisari (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,81, long 108,82), 
 Desa Kalisari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,10, long 109,86), 
 Desa Kalisari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,07, long 109,91), 
 Desa Kalisari (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,11, long 112,14), 
 Desa Kalisari (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,77, long 113,63), 
 Desa Kalisari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,15, long 111,42), 
 Kelurahan Kalisari (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur), 

Robotskapade Indonesienförgreningar